Stazione di Falconara – stazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela-Siracusa
 Stazione di Falconara Albanese – stazione ferroviaria sulla linea Paola-Cosenza
 Stazione di Falconara Marittima – stazione ferroviaria alla confluenza delle linee Bologna-Ancona e Roma-Ancona